Los últimos de Filipinas puede referirse a:

 El sitio de Baler, último bastión español en Filipinas durante la guerra Hispano-Estadounidense de 1898.
 Los últimos de Filipinas, película de 1945 sobre el sitio anterior. 
 1898: Los últimos de Filipinas, película de 2016 sobre el sitio anterior.